Sacaojos puede referirse a:

 Pouteria salicifolia: una especie de planta originaria de Sudamérica; o
 Típula: insectos de patas alargadas que recibe el nombre de sacaojos en ciertos lugares.